Mauldin ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Mauldin (1921–2003), US-amerikanischer Cartoonist und Karikaturist
 Greg Mauldin (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Joe B. Mauldin (1940–2015), US-amerikanischer Rock ’n’ Roll-Musiker
 William Mauldin (1845–1912), US-amerikanischer Politiker

Mauldin bezeichnet:

 Mauldin (South Carolina), Stadt im Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina